Andreas Walzer (1970- ), coureur cycliste allemand ;
 Karel Wälzer (1890-date de décès inconnue), joueur de hockey sur glace tchécoslovaque ;
 Michael Walzer (1935- ), philosophe américain ;
 Pierre-Olivier Walzer (1915-2000), écrivain et éditeur suisse ;
 Raphael Walzer (1888-1966), prélat allemand.